Firesteel River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Firesteel River, Ontario, vattendrag, 
 Firesteel River, British Columbia, vattendrag, 

Robotskapade Kanadaförgreningar